Louis Bénech (1875-1925), parolier, compositeur et éditeur français ;
 Clément Bénech (1991), écrivain français.